Jacques Sadoul (1881-1956), homme politique français ;
 Jacques Sadoul (1934-2013), éditeur, anthologiste et écrivain français.